Ед Веренич — канадський керлер.
 Веренич В'ячеслав — білоруський мовознавець, полоніст, славіст.
 Веренич Сергій Олександрович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища